Ivan Šarić ist der Name folgender Personen:

* Ivan Šarić (Archäologe) (* 1943), kroatischer Archäologe und Künstler 
 Ivan Šarić (Schauspieler), kroatischer Schauspieler 
 Ivan Šarić (Komiker) (* 1985), kroatischer Komiker und Moderator
 Ivan Šarić (Schachspieler) (* 1990), kroatischer Schachspieler
 Ivan Evanđelist Šarić (1871–1960), Dichter, Übersetzer und Geistlicher, Erzbischof von Vrhbosna